LaSexta _Xplica/. es un programa de televisión emitido por la cadena española La Sexta desde octubre de 2022.

Formato 
Se trata de un programa de debate sobre asuntos de actualidad política, social y económica, con participación de ciudadanos anónimos que tienen la ocasión de debatir con figuras de relevancia en los distintos campos de interés - conocidos en el programa como Grada de Xplicadores.

Este debate se compagina con entrevistas a personajes destacados de la actualidad nacional y una mesa de analistas, donde periodistas políticos y de otros campos intercambian opiniones sobre los temas de la semana.

El espacio se abre con Sábado clave, un corto boletín de noticias de 15 minutos de duración, presentado por Verónica Sanz.

Audiencias

laSexta Xplica/ (Temporada 1) (2022/2023)

Referencias 

Programas de televisión de La Sexta
Programas de televisión de debate y opinión política de España
Programas de televisión de España iniciados en 2022
Programas informativos de televisión de España